Ich mach’s! – Berufe im Porträt ist eine deutsche Fernsehsendung, die seit 2008 produziert wird und sich in jeder Folge einzelnen Berufen oder Themen aus Berufswelt widmet.

Konzept 
Die Sendung widmet sich in jeder Folgen einzelnen Berufen. Dabei werden die Lehrinhalte und Ausbildung, Tätigkeitsfelder, Voraussetzungen und gewünschte Fähigkeiten, sowie einzelne Personen, die in diesem Beruf tätig sind, gezeigt. Einzelne Folgen behandeln auch allgemeine Themen der Berufswelt, wie das richtige bewerben.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Erstausstrahlung fand am 18. Februar 2008 auf BR-alpha statt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf MDR, SWR, BR Fernsehen, rbb, hr-fernsehen und EinsPlus statt.

Episodenliste

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Weblinks 
 
 Ich machs auf der Webseite von ARD alpha
 Ich machs in der ARD Mediathek
 Playlist der Sendung des Bayerischen Rundfunks auf YouTube

Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2000er Jahre
Fernsehsendung der 2010er Jahre
ARD alpha
Berufsberatung
Filmporträt